— японский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.

Сёхати Исии родился в 1926 году в Токио, окончил университет Тюо.

В 1952 году Сёхати Исии на олимпийских играх в Хельсинки в финале победил советского спортсмена Рашида Мамедбекова. Таким образом, он стал первым спортсменом из Японии, завоевавшим золотую олимпийскую медаль после Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы легчайшего веса